Roque Pérez (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Roque Pérez (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië